Marcelino – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Marcellino
Danilo Marcelino – tennista brasiliano
Marcelino García Toral –  allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo